Bănică ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Bănică (* 1977), rumänischer Ruderer
 Ștefan Bănică (1933–1995), rumänischer Schauspieler und Sänger
 Ștefan Bănică Junior (* 1967), rumänischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Banitza